Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Bogotá 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Daniel che ha battuto in finale Daniel Köllerer 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Fernando Vicente (primo turno)
 Carlos Berlocq (semifinali)
 Boris Pašanski (primo turno)
 Ramón Delgado (quarti di finale)

 Paul Capdeville (quarti di finale)
 Marcos Daniel (Campione)
 Thiago Alves (secondo turno)
 Adrián García (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Bogotá 2005